Сливовиця — сливовий бренді, широко розповсюджений у всіх балканських країнах, а також у Чехії та Словаччині.
 Сливовиця — село в Великотирновській області Болгарії. Входить до складу общини Златариця.